UQP bzw. Uqp ist die Abkürzung für:

 University of Queensland Press
 Unquadpentium

Abkürzung

en:UQP